Lille pode referir-se a:

Localidades
Lille (França)
Lille (Bélgica)

Outros
Metrópole Europeia de Lille
Lille Olympique Sporting Club Métropole

Lille
Desambiguações de topônimos